У́лица Пу́шкина — улица в различных населённых пунктах России и государств, входивших в СССР, названная в честь А. С. Пушкина

Азербайджан 
 Улица Пушкина — улица в Баку.

Армения 
 Улица Пушкина  — улица в Ереване.

Грузия 
 Улица Пушкина — улица в Тбилиси.

Крым 
 Улица Пушкина — улица в Симферополе.

Россия 
 Улица Пушкина — улица в Барнауле.
 Улица Пушкина — улица в Вязьме.
 Улица Пушкина — улица в Екатеринбурге.
 Улица Пушкина — улица в Казани.
 Улица Пушкина — улица в Калуге.
 Улица Пушкина — улица в Коломне.
 Улица Пушкина — улица в Кемерове.
 Улица Пушкина — улица в Королёве.
 Улица Пушкина — улица в Красном Сулине.
 Улица Пушкина — улица в Советском округе Липецка.
 Улица Пушкина — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Пушкина — улица в Перми.
 Улица Пушкина — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Пушкина — улица в Салавате.
 Улица Пушкина — улица в Самаре.
 Улица Пушкина — улица в Саранске.
 Улица Пушкина — улица в Саратове.
 Улица Пушкина — улица в Серпухове.
 Улица Пушкина — улица в Тольятти.
 Улица Пушкина — улица в Октябрьском районе Томска.
 Улица Пушкина — улица в Уфе.
 Улица Пушкина — улица в Хабаровске.
 Улица Пушкина — улица в Челябинске.
 Улица Пушкина — улица в Элисте.
 Улица Пушкина — улица в Ярославле.

Украина 
 Улица Пушкина — бывшее название улицы Николая Садовского в Кропивницком.
 Улица Пушкина — улица в Мелитополе.
 Улица Пушкина — бывшее название улицы Василия Тарновского в Чернигове.

См. также 
 Пушкина